Az Úrvalsdeild 1973-as szezonja volt a bajnokság hatvankettedik kiírása. A bajnokságban 8 csapat vett részt, a győztes a Keflavík lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1973

1973
Izland 1